Néphrite  peut désigner : 

 la néphrite, une inflammation du rein ;
 la néphrite, une roche ornementale verte composée d'actinote, une des deux jade.